A9, A 9 oder A-9 steht für:
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 eine Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland, siehe Besoldungsordnung A: Besoldungsgruppe A 9
 A9.com, eine Internet-Suchmaschine von Amazon
 Aggregat 9, Raketenprojekt im Dritten Reich
 Cruiser Tank Mk. I (A9), Panzer-Baumuster der britischen Armee
 A9 TV, ein islamischer türkischer Sender
 Apple A9, ein Ein-Chip-System von Apple
 Georgian Airways (IATA-Code)
 Antonow A-9, ein sowjetisches Segelflugzeug
 Sony Alpha 9, ein Kameragehäuse von Sony

Autobahnen und Fernstraßen:
 Bundesautobahn 9 in Deutschland
 Pyhrn Autobahn in Österreich
 Autobahn A9 (Schweiz)
 A9 road, auch Highland Highway, in Schottland
 Autoroute A 9 in Frankreich
 Aftokinitodromos 9 in Griechenland
 Autostrada A9 (Italien) in Italien
 Autocesta A9 in Kroatien
 Autoestrada A9 in Portugal
 Rijksweg 9 in den Niederlanden
 A9 (Zypern) in Zypern
 A9 (Nigeria) in Nigeria

ITU-Präfix:
 Bahrain

A9